Scolymia är ett släkte av koralldjur. Scolymia ingår i familjen Mussidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Scolymia